Zunge bezeichnet:

 ein Organ bei den Wirbeltieren, siehe Zunge 
 ein Exemplar einer Familie von Plattfischen, der Seezungen
 einen paarigen Anhang an der „Unterlippe“ der Insekten, siehe Labium (Insekt)
 eine Zubereitung einiger Tierprodukte, siehe Zunge (Lebensmittel) 
 einen Teil bei Schuhen, siehe Schuhlasche
 in der Musik einen Tonerzeuger, auch Rohrblatt oder Lamelle, siehe Zunge (Tonerzeuger)
 bei bestimmten Waagen den Zeiger, siehe Zünglein an der Waage
 einen metallischen Ausleger zum Befestigen des Riegels an einem Gehäuse, siehe Drehriegel 
 in der Technik einen länglichen, sich keilförmig verlängernden Teil einer Eisenbahnweiche, siehe Zunge (Gleisbau)
 die landsmannschaftliche Untergliederung des Malteserordens, siehe Zungen des Malteserordens
 die Gletscherzunge ist der untere Teil eines Gletschers.

Siehe auch:
 Tongue